Świadkowie Jehowy swoje zasady reagowania na informacje dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci opierają na Biblii.

Kwestie postępowania w przypadku skrzywdzenia dzieci są dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w publikacjach Świadków Jehowy wydanych przez Towarzystwo Strażnica.

Jako wykorzystywanie dziecka Świadkowie Jehowy rozumieją zaniedbywanie, przemoc fizyczną, wykorzystywanie seksualne lub emocjonalne znęcanie się nad dzieckiem. Ochrona dzieci przed przemocą jest niezwykle ważna dla wszystkich członków wspólnoty, co potwierdzają wydawane przez nich szeroko rozpowszechniane publikacje biblijne, dostępne od wielu lat.

Według oficjalnego stanowiska Świadków Jehowy:„Seksualne wykorzystywanie dziecka jest zboczeniem i zazwyczaj obejmuje jedno albo więcej z następujących zachowań: stosunek płciowy z dzieckiem; seks oralny lub analny z dzieckiem; pieszczenie narządów płciowych, piersi lub pośladków dziecka; podglądanie dziecka; nieprzyzwoite obnażanie się przed dzieckiem; nakłanianie dziecka do zachowań o charakterze seksualnym. Może też obejmować seksting z osobą małoletnią albo pokazywanie małoletniej osobie pornografii.”

„Seksualne wykorzystywanie dzieci jest postrzegane jako bardzo poważny grzech i odrażające przestępstwo, na które władze świeckie powinny odpowiednio reagować (…) Starsi nie chronią przed władzami żadnego sprawcy wykorzystywania dzieci.”

Prewencja 
„W zborach Świadków Jehowy nie oddziela się dzieci od rodziców, żeby je czegoś uczyć lub czymś zająć. Świadkowie Jehowy nie sponsorują ani nie prowadzą domów dziecka, szkółek niedzielnych, klubów sportowych, żłobków, wspólnot młodzieżowych ani innych zajęć, podczas których oddziela się dzieci od rodziców”.

Świadkowie Jehowy nie mają osobnych programów nauczania instytucjonalnego dla dzieci. Dlatego też „nie ma przypadków, aby nauczyciele szkółki niedzielnej wykorzystywali dzieci uczestniczące w niej, ani pastorzy wiktymizujący młodzież na obozach letnich lub rekolekcjach, tylko dlatego, że Świadkowie Jehowy nie prowadzą szkółek niedzielnych, obozów letnich ani rekolekcji dla nastolatków.” Dlatego dzieci nie są narażone na osobiste samotne kontakty z osobami dorosłymi w obrębie wspólnoty religijnej. W zebraniach religijnych i w praktykach religijnych uczestniczą wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami prawnymi, przez co w odróżnieniu od innych grup religijnych minimalizują zagrożenia.

Jeżeli władze świeckie powiadomiły starszych zboru o adresie zamieszkania w okolicy osoby, która dopuszczała się przestępstw natury seksualnej, wówczas starsi zboru umieszczają ten adres na karcie terenu do działalności kaznodziejskiej, z adnotacją „nie odwiedzać”.

Materiały Świadków Jehowy dotyczące chronienia dzieci przed molestowaniem seksualnym 
Świadkowie Jehowy regularnie publikuje szereg materiałów drukowanych, elektronicznych i filmów dotyczących chronienia dzieci przed molestowaniem seksualnym. Są one dostępne w oficjalnym serwisie internetowym jw.org. Szereg z nich stanowi poradniki dla rodziców i opiekunów, które mają pomóc uchronić dzieci i nastolatków przed wykorzystywaniem, a także pomoce dla ofiar. Rodzice i prawni opiekunowie, ponieważ na nich spoczywa główna odpowiedzialność za chronienie dzieci, są zachęcani, aby regularnie wskazywać dzieciom zagrożenia i uczyć ich jak mają się zachować w sytuacjach zagrożenia.

Na przełomie XX i XXI wieku Świadkowie Jehowy zrealizowali cztery reklamy społeczne dotyczące życia rodzinnego. Jedna z nich z roku 2002 zatytułowana „Rodzice, chrońcie swoje dzieci”, kierowała uwagę na kwestie ochrony dzieci przed molestowaniem, wyemitowały ją niektóre stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku opublikowali film instruktażowy „Chrońcie swoje dzieci”, który zwrócił uwagę, jak mają zareagować dzieci w kwestii swojego zagrożenia. W 2017 roku ukazał się materiał filmowy „Budowanie domu, który okaże się trwały — Chrońmy dzieci przed „tym, co złe””.

W czasopismach „Strażnica” oraz „Przebudźcie się!” co najmniej od początku lat 80. XX wieku publikuje się materiały dla rodzin dotyczące zagrożeń związanych z wykorzystywaniem dzieci oraz chronienia dzieci przed pedofilami: „Kazirodztwo — skrywane przestępstwo” („Przebudźcie się!” z 8 lutego 1981 roku; wyd. angielskie); „Pomoc dla ofiar kazirodztwa” („Strażnica” z 1 października 1983 roku; wyd. angielskie); „Molestowanie dzieci — obawa każdej matki”; „Molestowanie dzieci — ‚Kto zrobiłby coś takiego?’”; „Molestowanie dzieci — możesz ochronić swoje dziecko” („Przebudźcie się!” z 22 stycznia 1985 roku; wyd. angielskie); „Twoje dziecko jest zagrożone!”; „Jak chronić nasze dzieci?”; „Zapobieganie w domu” („Przebudźcie się!” z 8 października 1993 roku); „Zagrożenie, które niepokoi wszystkich rodziców”; „Jak możesz chronić swoje dziecko”; „Niech wasza rodzina będzie bezpieczną przystanią” („Przebudźcie się!” z października 2007 roku); „Niewinne ofiary nadużyć seksualnych” i „Ukryte rany z dzieciństwa” („Przebudźcie się!” z 8 lipca 1994 roku); „Pocieszanie ofiar wykorzystania seksualnego”, („Strażnica” z maja 2019 roku, artykuł do studium nr 20).

W książkach opublikowanych przez Świadków Jehowy zamieszczono szereg artykułów dotyczących ochrony dzieci przed wykorzystaniem: „Jak Jehowa chronił Jezusa” („Ucz się od Wielkiego Nauczyciela”, rozdział 32; 2003); „Pytania rodziców: Czy rozmawiać z dzieckiem o seksie?” („Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi”, tom 1, rozdział 32 oraz dodatek; 2011); „Co trzeba wiedzieć o przestępstwach seksualnych?” („Odpowiedzi na 10 pytań młodych ludzi”, pytanie 8).

W przeznaczonej dla młodzieży książce Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, tom 1, Towarzystwo Strażnica zaleca również szereg zasad bezpieczeństwa, które mają uchronić młodzież i dzieci przed byciem ofiarami przestępców seksualnych.

W serwisie internetowym jw.org zamieszczono artykuły: „Jak uświadamiać dzieci?”, w którym podano wskazówki w jaki sposób należy chronić dziecko przed wykorzystaniem seksualnym; „Co trzeba wiedzieć o przestępstwach seksualnych? Część 1: Zapobieganie”; „Co trzeba wiedzieć o przestępstwach seksualnych? Część 2: Odzyskiwanie równowagi”; „Co mówią twoi rówieśnicy? Molestowanie seksualne.

W lipcu 2015 roku w serwisie internetowym jw.org ukazał się materiał filmowy „JW Broadcasting” pt. „Chronimy nasze dzieci”, omawiający chronienie dzieci przed wykorzystywaniem oraz wynikające szkody z wykorzystywania niewinnych ofiar. Anthony Morris (wówczas członek Ciała Kierowniczego oświadczył:„Jako organizacja wszelkie nadużycia wobec dzieci – czy to pod względem fizycznym, czy seksualnym, czy emocjonalnym uważamy za karygodne (…) w porównaniu z ogółem ludzi, Świadkowie Jehowy bardziej zdecydowanie popierają  pogląd biblijny, że niestosowna jest każda forma niemoralności. Ale wykorzystywanie dzieci to coś absolutnie podłego! Jako organizacja religijna całkowicie potępiamy takie występki. Gorąco pragniemy chronić dzieci przed każdą krzywdą. Nasza organizacja stoi na stanowisku, że nikogo kto padł ofiarą nadużyć, ani jego rodziców nigdy nie powinniśmy odwodzić od zgłoszenia tej sprawy do odpowiednich władz (...) Kiedy ponad 50 lat temu popularność zyskała tak zwana nowa moralność, a z nią seks wśród młodzieży, my piętnowaliśmy takie postępowanie, kierując się niezawodnymi i ponadczasowymi zasadami z Biblii. A gdy zaczęto coraz lepiej uświadamiać sobie problem wykorzystywania dzieci, przeszło 30 lat temu opublikowaliśmy pamiętny numer „Przebudźcie się!”. Było to wydanie z 22 czerwca 1982 roku. Zawierało pięć bezpośrednich artykułów (…).”

Anthony Morris wskazał na wydanie tego czasopisma ostrzegającego m.in. przed homoseksualistami, którzy wykorzystywali chłopców i domagali się prawnego usankcjonowania takiego seksu. Zwrócił uwagę także na artykuł dotyczący dziecięcej prostytucji i pornografii, który potępiał przestępczy proceder zarabiania na wykorzystywaniu małych dziewczynek oraz na artykuł „Gwałt w domu”, jako dowód na to, że Towarzystwo Strażnica od zawsze było w awangardzie, jeśli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Od tamtej pory kwestia ta była wielokrotnie otwarcie omawiana w drukowanych publikacjach. Anthony Morris stwierdził:„Nie ulega wątpliwości, że chronienie dzieci, należy od dziesiątków lat do priorytetów naszej organizacji.”

Postępowanie w razie zgłoszenia molestowania

Zgłaszanie incydentów organom ścigania 
Zgodnie z wskazówkami opublikowanymi w ogólnodostępnym dokumencie „Oparte na Biblii stanowisko Świadków Jehowy w sprawie chronienia dzieci” (z kwietnia 2021 roku):„Starsi nie chronią przed władzami żadnego sprawcy wykorzystywania dzieci. We wszystkich przypadkach ofiary i ich rodzice mają prawo zgłosić władzom jakikolwiek zarzut dotyczący wykorzystywania dziecka. Dlatego ofiara, jej rodzice oraz każdy, kto zgłasza starszym taki zarzut, zostaje wyraźnie poinformowany przez starszych, że ma prawo zgłosić sprawę władzom. Starsi nie krytykują nikogo, kto decyduje się dokonać takiego zgłoszenia (Galatów 6:5). Gdy starsi dowiadują się o zarzucie wykorzystywania dziecka, niezwłocznie konsultują się z Biurem Oddziału Świadków Jehowy, by mieć pewność, że działają zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłaszania władzom przypadków wykorzystywania. Nawet w sytuacjach, gdy starsi nie mają prawnego obowiązku zgłaszania władzom informacji o takim zarzucie, Biuro Oddziału Świadków Jehowy poinstruuje starszych, żeby zgłosili taką sprawę, jeśli osobie małoletniej dalej grozi niebezpieczeństwo lub istnieje inny uzasadniony powód, żeby tak zrobić. Starsi upewniają się też, że rodzice są poinformowani o zarzucie wykorzystywania ich dziecka. Jeśli domniemany sprawca jest jednym z rodziców ofiary, starsi powiadomią drugiego rodzica.”

W 2002 roku Biuro Informacji Publicznej Świadków Jehowy opublikowało dokument dotyczący zgłaszania przez starszych władzom zarzutów wykorzystywania dzieci; informował on, że takie incydenty będą zgłaszane organom ścigania wtedy, gdy wymaga tego prawo, nawet jeśli był tylko jeden świadek.

„Działania podejmowane przez starszych w związku z zarzutem wykorzystywania dziecka nie zastępują działań podejmowanych przez władze (Rzymian 13:1-4).”

Podobnie traktowana jest kwestia korzystania z pomocy psychologicznej: „Ofiary i ich rodziny mogą postanowić, że skorzystają z pomocy specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to osobista decyzja”.

Postępowanie religijne 
Zborowe postępowanie ściśle religijne prowadzone jest przez starszych zboru niezależnie od postępowania władz świeckich i nie zastępują tych działań. „Jeśli [grzesznik] naruszył prawo świeckie, starsi nie będą go chronić przed konsekwencjami. Jehowa pozwala władzom sądzić i wymierzać karę każdemu, kto łamie prawo, bez względu na to, czy okazał skruchę, czy nie (Rzym. 13:4)”.

Starsi zboru zajmują się tylko duchowym aspektem złego postępowania.

W odróżnieniu od innych wyznań religia Świadków Jehowy wyznacza ramy wewnętrznego postępowania religijnego starszych zboru wobec wszystkich osób w zborze (a nie tylko sprawujących funkcje religijne) podejrzanych o wykroczenia wobec prawa biblijnego, nie świeckiego (świeckim prawem zajmują się władze).

„Działania podejmowane przez starszych w związku z zarzutem wykorzystywania dziecka nie zastępują działań podejmowanych przez władze (Rzymian 13:1-4).”

W oficjalnych materiałach Świadkowie Jehowy sugerują ofiarom i ich rodzicom:We wszystkich przypadkach ofiary i ich rodzice mają prawo zgłosić władzom jakikolwiek zarzut dotyczący wykorzystywania dziecka. Dlatego ofiara, jej rodzice oraz każdy, kto zgłasza starszym taki zarzut, zostaje wyraźnie poinformowany przez starszych, że ma prawo zgłosić sprawę władzom. Starsi nie krytykują nikogo, kto decyduje się dokonać takiego zgłoszenia (Galatów 6:5).

Zasada dwóch świadków w kwestii postępowania religijnego 
Religijne postępowanie sądownicze Świadków Jehowy wymaga zeznań dwóch świadków w celu ustalenia poważnego grzechu sprawcy w przypadku braku przyznania się do winy wskazanego sprawcy. Uważają takie postępowanie za ochronę przed złośliwymi oskarżeniami o napaść na tle seksualnym i wskazuje jej źródło w biblijnym tekście z Ewangelii Mateusza 18:15, 16 (NW), na podaną przez Jezusa zasadę obowiązującą chrześcijan: „Jeżeli twój brat popełni przeciw tobie grzech, idź i powiedz mu na osobności, co złego zrobił. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Ale jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby, tak żeby każda sprawa mogła być potwierdzona zeznaniami dwóch lub trzech świadków.”

Świadkowie Jehowy powołują się też na tekst biblijny z Księgi Powtórzonego Prawa 19:15 (NW):„Jeden świadek nie wystarczy, żeby obciążyć kogoś winą za jakieś wykroczenie lub grzech. Każda taka sprawa ma być potwierdzona zeznaniami dwóch lub trzech świadków”.

Świadkowie Jehowy utrzymują, że zasada  dwóch świadków jest stosowana wyłącznie do religijnego postępowania sądowniczego wewnątrz zboru:

„Starsi zboru albo inne osoby nie potrzebują zeznań dwóch świadków, żeby poinformować władze, że mogło dojść do przestępstwa”(…) „Gdy starsi dowiadują się, że ktoś ze zboru jest oskarżany o wykorzystanie seksualne dziecka, robią wszystko, żeby zastosować się do wszelkich przepisów prawa świeckiego dotyczących zgłaszania tego typu spraw, a potem na podstawie Biblii ustalają, czy należy powołać komitet sądowniczy. Jeśli oskarżony nie przyznaje się do winy, starsi analizują zeznania świadków. Jeżeli jest przynajmniej dwóch świadków — oskarżyciel i ktoś jeszcze, kto także może potwierdzić dane zdarzenie albo inne przypadki wykorzystania dzieci przez oskarżonego — starsi powołują komitet sądowniczy. Osądzają natomiast, czyli decydują, czy dana osoba może pozostać w zborze.”

Nie jest również konieczne, aby obaj świadkowie zaobserwowali ten sam przypadek molestowania dziecka, aby ustalić winę. Zeznania dwóch ofiar odrębnych incydentów tego samego sprawcy mogą zostać uznane za wystarczające do podjęcia działań i nałożenia sankcji wewnętrznych.

W podręczniku dla starszych zboru Paście trzodę Bożą zasada dwóch świadków w celu powołania komitetu sądowniczego we wszystkich wykroczeniach (w tym seksualnych) opisana jest w następujący sposób:„Musi być dwóch lub trzech naocznych świadków wykroczenia; nie mogą to być osoby powtarzające pogłoski. Gdy jest tylko jeden świadek, nie podejmuje się żadnych działań (Powt. Pr. 19:15-17; Jana 8:17; 1 Tym. 5:19, 24, 25). Jeżeli jest dwóch lub trzech świadków tego samego rodzaju wykroczenia, ale każdy jest świadkiem innego zdarzenia, to starsi mogą uwzględnić ich zeznania. Taki dowód można uznać za potwierdzenie winy, choć lepiej jest mieć dwóch świadków tego samego wykroczenia. Można wziąć pod uwagę zeznania młodocianych. To starsi muszą ocenić, czy brzmią one wiarygodnie. Można też uwzględnić zeznania osób niebędących Świadkami Jehowy, wykluczonych lub tych, które się odłączyły, ale trzeba je starannie rozważyć.”

Ofiary molestowania seksualnego płci żeńskiej mają możliwości rozmawiać o swojej krzywdzie z osobą tej samej płci, która może również być przy ewentualnej rozmowie ze starszymi zboru.

„Starsi nigdy nie wymagają od ofiar wykorzystywania dzieci, żeby przedstawiały zarzut w obecności domniemanego sprawcy. Jednak ofiary takich nadużyć, które są już dorosłe, mogą to zrobić, jeśli mają takie życzenie. Ponadto ofierze, która przedstawia zarzut starszym zboru, może towarzyszyć w celu udzielenia moralnego wsparcia zaufana osoba dowolnej płci. Jeśli ofiara woli przedstawić zarzut na piśmie, może to zrobić.”

W 2017 roku Gary Breaux, pomocnik Ciała Kierowniczego, odniósł się do zasady dwóch świadków; potwierdził, że ta biblijna zasada nigdy nie zostanie zniesiona, ponieważ jest inspirowana Bożym prawem. Stwierdził również, że gdy jest tylko jeden świadek to nie znaczy, że nie wyciąga się, żadnych konsekwencji. Jeśli osoba oskarżona o molestowanie wielokrotnie zaprzecza oskarżeniom swojej ofiary, a nie ma innego świadka tego incydentu, „starsi nie mogą w tym czasie podjąć działań religijnych w zborze”. „Nawet gdy jest tylko jeden świadek (ofiara) to nie znaczy, że nie wyciąga się, żadnych konsekwencji. Zależnie od sytuacji bywa, że podejmuje się wtedy działania”. „Nawet jeśli zarzutu nie da się potwierdzić zeznaniami dwóch świadków, starsi mają świadomość, że mogło dojść do popełnienia poważnego grzechu, który wyrządził innym wielką krzywdę. Cały czas zapewniają wsparcie osobom, które mogły ucierpieć. Poza tym starsi zachowują czujność, żeby chronić zbór przed potencjalnym niebezpieczeństwem ze strony domniemanego sprawcy (Dzieje 20:28). Istnieje natomiast zasada zgłaszania takich incydentów władzom, gdyby wymagało tego lokalne prawo.

Biura Oddziałów zastrzegają sobie prawo do decydowania, czy osoba, co do której wiadomo, że w przeszłości popełniła przestępstwo molestowania seksualnego nieletnich, szczególnie, gdy do domniemanego wykorzystania doszło wiele lat temu; sprawcy lub ofiary domniemanego wykorzystywania nie żyją; domniemane wykorzystanie najprawdopodobniej zgłoszono już władzom świeckim; domniemany sprawca nie jest Świadkiem Jehowy, ale utrzymuje kontakt ze zborem; domniemane wykorzystanie miało miejsce jeszcze przed chrztem domniemanego sprawcy lub domniemanej ofiary; gdy do niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym dochodzi między osobami małoletnimi.

Z religijnego punktu widzenia zboru o seksualnym wykorzystaniu dziecka, nie chodzi o sytuację w której dorastająca osoba małoletnia dobrowolnie uczestniczy w aktywności seksualnej z kilka lat od niej starszym dorosłym oraz o sytuacje z udziałem wyłącznie osób małoletnich. „Chodzi raczej o sytuacje, w których osoba dorosła jest winna seksualnego wykorzystania osoby małoletniej będącej małym dzieckiem albo osoba dorosła wbrew woli dorastającej osoby małoletniej miała z nią kontakty o charakterze seksualnym.”. Wówczas zastosowanie ma postępowanie religijne dotyczące popełnienia zabronionej przez Świadków Jehowy niemoralności.

„Osoba, która uwikłała się w seksualne wykorzystanie dziecka, przez wiele lat — jeśli w ogóle — nie będzie miała kwalifikacji, by otrzymać jakiekolwiek, także pomniejsze, przywileje w zborze”.

„Poważne wykroczenie, do którego doszło w przeszłości, może — zależnie od okoliczności —wymagać podjęcia działań sądowniczych. Jeśli jednak chrześcijanin dopuścił się wykroczenia więcej niż kilka lat temu, okazuje szczerą skruchę i rozumie, że należało niezwłocznie zgłosić popełniony grzech, to może wystarczy udzielenie mu rad przez dwóch starszych.” Jednak starsi zboru muszą m.in. rozpatrzyć jedną z kwestii: „W jakim stopniu wykroczenie odbiło się na życiu innych osób lub je zrujnowało? Na przykład czy chodzi o wykorzystanie dziecka lub cudzołóstwo?” Co nie zwalnia ich ze zgłoszenia karalnego występku  władzom świeckim.

Rozdział czternasty tej samej publikacji dla starszych zboru zajmuje się wyłącznie wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Znajduje się w nim szczegółowa instrukcja postępowania w razie zgłoszenia incydentu molestowania.

Wykluczenie 
Wykluczenie to praktyka religijna podobna do ekskomuniki, mająca na celu zdyscyplinowanie niewłaściwego postępowania członka zboru. Czysto religijne postępowanie prowadzone przez starszych zgodnie ze wskazówkami biblijnymi ograniczone jest do kwestii statusu domniemanego sprawcy jako Świadka Jehowy. Osoba w zborze, która nie okazuje skruchy, jest wykluczana ze zboru i przestaje być uznawana za Świadka Jehowy (1 Koryntian 5:13). Działania podejmowane przez starszych w związku z zarzutem wykorzystywania dziecka nie zastępują działań podejmowanych przez władze (Rzymian 13:1-4). Wykluczenie obowiązuje z chwilą publicznego ogłoszenia w zborze.

Ewentualne ponowne przyłączenie i ograniczenia 
Wykluczony po pewnym czasie ma prawo do ponownego przyłączenia, które rozpatruje w miarę możliwości to samo grono starszych, które zdecydowało o wykluczeniu, wyznawcy nie mogą z nim utrzymywać jakichkolwiek kontaktów towarzyskich (1 Kor 5:11). Na przywrócone osoby nakładane są ograniczenia. Aktywny udział w zebraniach religijnych jest organiczny (np. zakaz publicznego wypowiadania się podczas zebrań). Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba winna seksualnego wykorzystywania dziecka okazuje skruchę, to na działalność takiej osoby w zborze zostają nałożone inne ograniczenia. „Starsi wyraźnie ostrzegają taką osobę, że nie może przebywać z dziećmi sam na sam, przyjaźnić się z nimi ani okazywać im czułości. Ponadto starsi mogą poinformować rodziców osób małoletnich w zborze, żeby kontrolowali kontakty ich dzieci z taką osobą. Osoba, która dopuściła się seksualnego wykorzystania dziecka, nie będzie kwalifikować się do otrzymania żadnych przywilejów ani do zajmowania w zborze jakiejkolwiek odpowiedzialnej pozycji przez dziesiątki lat, jeżeli w ogóle (1 Tymoteusza 3:1-7, 10; 5:22; Tytusa 1:7)”.

Koncept wybaczania 
W doktrynie Świadków Jehowy istotny jest koncept wybaczania (Kol 3:13; 1 Kor 6). Zgodnie z tym, przebaczenie za swój grzech może uzyskać każdy, kto wyrazi odpowiednią skruchę — co nie zwalnia go od odpowiedzialności przed władzami świeckimi i konsekwencjami w zborze. „Nigdzie natomiast w Biblii nie powiedziano, że nie może uzyskać przebaczenia dorosły chrześcijanin, który wykorzystywał seksualnie dzieci — swoje własne bądź cudze. Jeżeli w sercu odczuwa szczerą skruchę i zmienił swe postępowanie, naprawdę może zostać obmyty z tamtego grzechu. Niewykluczone jednak, że będzie musiał toczyć ciągłą walkę z niegodziwymi, cielesnymi skłonnościami, które kiedyś pielęgnował (Ef 1:7). Nie zdoła też uniknąć pewnych konsekwencji. W zależności od praw obowiązujących w zamieszkiwanym kraju człowiek, który napastował seksualnie dzieci, może zostać skazany na pobyt w więzieniu lub ponieść inne sankcje nałożone przez państwo. Zbór nie będzie go przed tym bronił. Ponadto mężczyzna ten ujawnił poważną słabość, którą w przyszłości trzeba będzie brać pod uwagę”.

Świadkowie Jehowy stanowczo respektują zasadę, że „ze względu na bezpieczeństwo naszych najmłodszych mężczyzna, o którym wiadomo, że kiedyś napastował seksualnie dzieci, nie może sprawować odpowiedzialnych funkcji w zborze”. „Starsi wyraźnie ostrzegają taką osobę, że nie może przebywać z dziećmi sam na sam, przyjaźnić się z nimi ani okazywać im czułości. Ponadto starsi mogą poinformować rodziców osób małoletnich w zborze, żeby kontrolowali kontakty ich dzieci z taką osobą”.

Baza danych 
W marcu 1997 roku Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica wysłało list do zborów w Stanach Zjednoczonych i innych zborów na całym świecie. List zawierał instrukcje, jak postępować z osobami molestującymi dzieci i znanymi sprawcami przestępstw seksualnych w szeregach organizacji. W instrukcjach można było znaleźć między innymi zalecenie, aby przesłali kopię formularza zgłoszenia do Biura Głównego Towarzystwa Strażnica w „specjalnej niebieskiej kopercie” i trzymali drugą w swoich aktach. 

„Baza danych zawierają zarzuty, które zostały zgłoszone, zostały potraktowane poważnie, ale niekoniecznie są prawdziwe (…).Tam, gdzie istnieją obowiązkowe przepisy dotyczące zgłaszania, Świadkowie Jehowy i wszyscy inni mają obowiązek zgłaszania władzom świeckim zarzutów wykorzystywania seksualnego, o których się dowiedzieli. To, czy zgłoszą również te zarzuty swoim centralom krajowym za pomocą tak zwanych formularzy S-77, nie ma nic wspólnego z obowiązkiem zgłaszania ich władzom świeckim. Te dwie sprawy są oddzielone i różne. Wysyłanie formularzy S-77 do oddziałów jest wewnętrzną procedurą kościelną. Jest ona rzeczywiście przydatna do ochrony potencjalnych ofiar, ale nawet jeśli tak nie jest, o ile jest zgodna z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności, jest to coś, w co władze świeckie nie mają prawa ingerować. Jeśli chodzi o Anglię i Walię, niezależne dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci (IICSA) podniosło pytania oparte na doniesieniach medialnych. Świadkowie Jehowy wyjaśnili swoją politykę przechowywania dokumentów, a IICSA nie miała nic do zarzucenia.”.

Świadkowie Jehowy obstają przy tezie, że mogą zastosować model katolickiej tajemnicy spowiedzi we wszystkich kontaktach między członkami a ich starszymi, niezależnie od tego, czy komunikacja odbywała się w miejscu wyznania. Tajemnica spowiedzi, znana w amerykańskim systemie prawnym jako clergy–penitent privilege, to zasada dowodowa, która zabrania interferencji prawno-sądowej w sprawie treści komunikacji lub korespondencji między duchownymi a członkami ich zgromadzenia religijnego.

Celem bazy, według Towarzystwa Strażnica nie jest ochrona osób molestujących dzieci, ale względy prawne i uniemożliwienie tym osobom powołanie na stanowisko w zborze. Stwierdza również, że liczba ta obejmuje osoby, które niekoniecznie są Świadkami Jehowy, ale które są z nimi powiązane.

Zgodnie z np. polskim statutem związku wyznaniowego Świadków Jehowy z 2014 roku, wszyscy członkowie wspólnoty i starsi zboru stanowią „osoby duchowne”. Jednocześnie uważają za biblijne wyznanie grzechu gdy ktoś dopuścił się poważnego przewinienia i szuka pomocy duchowej (Jak. 5:14-16; Prz. 28:13; Gal. 6:1; 1 Tym. 5:20; 1 Kor. 5:11-13).

Opinie niezależnych komisji oraz sądowe o aktualnych ulepszonych procedurach postępowania 
We wrześniu 2021 roku Niezależna Komisja do spraw Seksualnego Wykorzystywania Dzieci (Child Protection in Religious Organisations and Settings) — ustawowy organ Anglii i Walii, który ma prawo wzywać świadków i mieć wgląd w dokumenty — opublikowała raport  „Ochrona dzieci w organizacjach i środowiskach religijnych”. W kilku rozdziałach poświęconych procedurom postępowania u Świadków Jehowy, podkreśliła pozytywne aspekty polityki ochrony dzieci wprowadzonej przez Świadków Jehowy, m.in. jak ją kształtowano i udoskonalano. Raport potwierdził, że: 1. Świadkowie Jehowy posiadają procedurę zgłaszania władzom zarzutów wykorzystywania, „nawet jeśli jest tylko jeden oskarżyciel i brak innych potwierdzających dowodów” (s. 65, ak. 6.3);
 2. Świadkowie Jehowy przedstawili dowody na to, że procedura ta jest stosowana w praktyce (ss. 64-66, ak. 6.1-6.9);
 3. Świadkowie Jehowy są jedną z niewielu organizacji religijnych, które posiadają wewnętrzny proces dyscyplinarny mogący prowadzić do usunięcia ze wspólnoty wyznawców, którzy dopuszczają się molestowania dzieci (s. 71, ak. 30).

Według Massimo Introvigne, założyciela i kierownika Ośrodka Badań Nowych Religii (CESNUR):  „Z drugiej strony trzeba oddzielić ten raport od tego, jaki użytek robią z niego media. Dla niektórych to okazja do powtarzania starych oszczerstw przeciwko Świadkom Jehowy, wytaczanych przez niewielką, ale głośną grupę ludzi reprezentujących ruchy antykultowe i wrogo nastawionych byłych członków tego wyznania. Takie oszczercze działania — nie tylko w Anglii i Walii — złośliwie zacierają różnicę między kwestią zgłaszania nadużyć seksualnych władzom świeckim a stosowaniem przez zbór własnej dyscypliny religijnej. Chociaż z pewnością nie taka była intencja Komisji, to niektóre części jej raportu mogą służyć za amunicję nieumyślnie włożoną w ręce oszczerców. Innym sposobem zniesławiania organizacji religijnych w związku z wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest mylenie przypadków z przeszłości — gdy ogół społeczeństwa nie był tak świadomy zjawiska nadużyć jak dzisiaj — z przypadkami, które występują lub mogą wystąpić obecnie. W tym wypadku Komisja w swoim raporcie podjęła godny pochwały wysiłek w celu uniknięcia tej pomyłki, ale czasami w doniesieniach medialnych to rozróżnienie się zaciera (...). Niektóre media, zamiast skoncentrować się na teraźniejszości, wolały skorzystać z okazji, jaką stworzył raport, by skupić się na przypadkach z przeszłości i powtórzyć stare oszczerstwa wymierzone w Świadków Jehowy. Komisja stwierdziła, że przyjęta przez Świadków Jehowy polityka zajmowania się sprawami molestowania dzieci — choć w przeszłości problematyczna jak w większości innych religii — została ostatnio udoskonalona (...); świecką Komisję powinien był usatysfakcjonować już sam fakt, że zasada ta nie ma żadnego wpływu na współpracę Świadków Jehowy z władzami świeckimi, gdy w grę wchodzi seksualne wykorzystanie dziecka. Zasada dwóch świadków należy do sfery religijnego zarządzania w danym wyznaniu — sfery, w którą świeckie władze nie mogą ingerować bez naruszania całościowo pojętej wolności religijnej organizacji religijnych”.

Zdaniem autorów raportu „że zanim Świadkowie Jehowy wprowadzili politykę z lat 2018-2019 dotyczącą ochrony dzieci, istniało ryzyko, że starsi nie zgłoszą spraw odpowiednim władzom z powodu mylących zapewnień udzielanych przez rodziców” (s. 67, ak. 7). To zdanie sugeruje, „że po wprowadzeniu w latach 2018-2019 nowej polityki sytuacja faktycznie się zmieniła”. W raporcie przyznano, że dzisiaj inaczej zajęto by się tą sprawą. „Zgodnie z bieżącymi procedurami Świadków Jehowy starsi mają obowiązek skontaktować się z Działem Prawnym i Działem Służby w Biurze Oddziału, żeby uzyskać wskazówki dotyczące ujawnienia sprawcy, a jeśli istnieją obawy, że dziecko jest ‚zagrożone wykorzystaniem’ — zgłosić to również odpowiednim władzom” (s. 33, ak. 52). „Obecnie obowiązująca polityka pozwala zgłaszać sprawy władzom nawet wtedy, gdy jest tylko jeden skarżący i nie ma żadnych dodatkowych dowodów” (s. 65, ak. 6.3). Komisja potwierdziła, że przedstawiono jej dowody, iż odkąd wprowadzono tę politykę, jest ona ściśle przestrzegana (ss. 64-66, ak. 6.1-6.9), mimo że np. w Anglii i Walii w odróżnieniu od innych krajów prawo nie nakłada obowiązku zgłaszania spraw. „Niemniej Komisja przedstawiła też krytyczne uwagi. Zauważyła, że polityka Świadków Jehowy zwykle nie odnosi się do przypadków, kiedy to „dorastająca osoba małoletnia dobrowolnie uczestniczy w aktywności seksualnej z kilka lat od niej starszym dorosłym” (s. 43, ak. 20). Podobna polityka istnieje też w innych organizacjach religijnych i zazwyczaj dotyczy relacji np. 17-letniej dziewczyny i 19-letniego chłopca. Komisja chciałaby jednak, żeby określenia „kilka lat od niej starszy” oraz „dobrowolnie uczestniczy” były zdefiniowane precyzyjniej. Ponadto Komisja zaleca większą profesjonalizację procedur i szkoleń z uwzględnieniem, gdzie to stosowne, niezależnych specjalistów.”.

Komisja wyraziła zaniepokojenie tym, że rady dla Świadków Jehowy nie są przedstawiane prostym, rzeczowym językiem, lecz w formie tekstów pełnych cytatów z Biblii, co zdaniem Komisji jest trudniejsze do zrozumienia. Świadkowie Jehowy przedłożyli niezależny raport Iana Elliotta, autorytetu w sprawach wykorzystywania dzieci. Stwierdził, że polityka chronienia dzieci przez Świadków Jehowy tworzy „ramy wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów” oraz, że sposób upowszechniania i przyswajania sobie takich tekstów przez Świadków sprawia, że te instrukcje przedstawione w języku biblijnym są bardziej — a nie mniej — zrozumiałe i skuteczne w ich zborach.

Komisja nadmieniła, że raport Elliotta „pomógł w ograniczonym stopniu, ponieważ został ujawniony na późnym etapie dochodzenia i był sporządzony w innym celu” (s. 43, ak. 21). Komisja opublikowała go jednak wśród „kluczowych dokumentów” załączonych do swojego raportu.

„Raport Elliotta” powstał w związku z rozpoczętym w 2014 roku i wciąż trwającym dochodzeniem, prowadzonym przez Komisję Charytatywną — w atmosferze obaw, że Świadkowie Jehowy są tam szczególnie krytykowani i traktowani niesprawiedliwie.

„Niezależna Komisja doszła do wniosku, że jeśli chodzi o szybkie i skuteczne zgłaszanie przypadków władzom świeckim (nawet gdy nie jest to nakazane przez prawo), polityka Świadków Jehowy — podobnie jak w większości innych badanych organizacji religijnych przedstawionych w raporcie — w przeszłości mogła być niewystarczająca, ale wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat nadużyć seksualnych wzrosła też skuteczność polityki Świadków wymierzonej przeciw wykorzystywaniu dzieci (…).” „Komisja zauważa, że wiele organizacji religijnych nie wszczyna wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego przeciw swoim członkom oskarżonym o molestowanie seksualne, jeśli nie są oni duchownymi lub pracownikami. Większość nie podejmuje żadnych działań wobec zwykłych parafian. Świadkowie Jehowy — zauważa Komisja — są rzadkim „przykładem organizacji religijnej z wdrożoną taką procedurą. Po ustaleniu, czy należy zgłosić sprawę do odpowiednich organów, dwóch starszych rozważy, czy istnieją wystarczające dowody, żeby sformułować zarzut z biblijnego punktu widzenia” (s. 71, ak. 30.1).”

Komisja w raporcie omawia te trzy przypadki nadużyć dokonanych przez dwóch sprawców, ale zauważa też, że „na terenie Anglii i Walii jest ponad 131 000 Świadków Jehowy, a ich dokumenty odnotowują 67 oskarżeń [o seksualne wykorzystanie osoby nieletniej] zgłoszonych do Biura Oddziału w ciągu ostatnich 10 lat” (s. 16, ak. 15.4). Oskarżenia rzecz jasna nie są dowiedzionymi faktami. Niektóre mogły być bezpodstawne, z kolei pewne przypadki — co widać w innych organizacjach religijnych i ogólnie w społeczeństwie — mogły zostać niezgłoszone.

Według raportu PKDP z lipca 2021 roku: „Komitet Oddziału Świadków Jehowy w Polsce poinformował, że otrzymał pismo [w sprawie zgłaszania przestępstw seksualnych wobec nieletnich, stosowania formalnych środków w razie ich zaistnienia, sankcji wewnątrz grupy oraz liczby zgłoszeń] oraz że przekaże odpowiedź w najbliższym czasie, jednakże do dnia publikacji niniejszego raportu nie została ona udzielona”.

Członkowie niemieckiej Niezależnej Komisji ds. Badań nad Wykorzystywaniem Seksualnym Dzieci (Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs) spotkali się 12 listopada 2021 roku z przedstawicielami Świadków Jehowy z niemieckiego Biura Oddziału w sprawie zasad postępowania w przypadku molestowania seksualnego dzieci. Przedstawiciele Świadków Jehowy wyjaśnili, jakie środki są stosowane w społeczności, aby zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i interweniować w bieżących przypadkach. Zdaniem komisji Świadkowie Jehowy nie potrafili odpowiednio wyjaśnić, jak postępować z dorosłymi ofiarami, wyjaśniać i rozpatrywać przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci w przeszłości, a także jak zrealizować zalecenia komisji dotyczące procesów, przetwarzania danych ofiar i sprawców w ich placówkach. Niektórzy członkowie komisji – pomimo wyjaśnień przedstawicieli Świadków Jehowy – nie potrafili stwierdzić, w jaki sposób stosowano procedury postępowania. Komisja spotkanie zawdzięcza osobom poszkodowanym, w tym byłym członkom Świadków Jehowy (pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego – opartego na badaniach naukowych Bundestagu – który stwierdził, że obiektywnej wiedzy co do oceny Świadków Jehowy nie da się uzyskać z wypowiedzi osób, które skonfliktowane opuściły wspólnotę religijną) i zamierza kontynuować prace nad tą kwestią. Według jednego z członków komisji, przedstawiciele Świadków Jehowy nie podali dokładnej liczby zgłoszeń wykorzystywania seksualnego nieletnich w Niemczech w okresie ostatnich dziesięciu lat [od 2011 r.], ale według ich słów była to „bardzo niska” liczba.

Orzeczenia sądowe w kwestii postępowania 
16 czerwca 2022 roku Świadkowie Jehowy odnieśli prawomocne zwycięstwo sądowe w procesie przeciwko rządowej organizacji „CIAOSN” („Centre d'information et d'avis sur les Organizations sectaires nuisibles”). Sąd w Brukseli stwierdził, że raport CIAOSN nie może być traktowany jako obiektywny i bezstronny. Oprócz nakazania belgijskiemu państwu pokrycia kosztów prawnych Świadków Jehowy, stwierdził „że CIAOSN dopuścił się niewłaściwego postępowania przy sporządzaniu i rozpowszechnianiu raportu”.

Sąd w Brukseli podsumowuje główny punkt krytyki raportu CIAOSN w następujący sposób: „brak dyskusji nad metodologią; selektywne korzystanie z kilku wiarygodnych źródeł akademickich; subiektywne uznanie pewnych wierzeń Świadków Jehowy jako osobliwych lub dziwacznych, gdy te wierzenia są wspólne dla wielu wyznań chrześcijańskich; dominacja wycinków z gazet jako źródeł informacji oraz pominięć i błędów spowodowanych przez takie źródła; brak kontaktu z krajowym urzędem Świadków Jehowy; brak weryfikacji prawdziwości zarzutów; brak dowodów na rzekomy związek między wykorzystywaniem seksualnym a wykluczeniem tych, którzy je zgłaszają; poleganie na kontrowersyjnym raporcie Australijskiej Komisji Parlamentarnej [Komisji Królewskiej], której dane liczbowe opierają się w dużej mierze na niepotwierdzonych zarzutach nadużyć w rodzinie i poza jakimkolwiek kontekstem instytucjonalnym; poleganie na stronniczej teorii CIAOSN, że ich dualistyczny światopogląd sprawia, że Świadkowie Jehowy są organizacją „zagrożoną”, podczas gdy ten światopogląd podziela większość wspólnot religijnych”.

Wcześniej 5 października 2021 roku, po śledztwie i przeszukaniu w krajowej belgijskiej siedzibie Świadków Jehowy, Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli oddalił oskarżenia przeciwko belgijskiej organizacji Świadków Jehowy i poszczególnym jej członkom, którzy zostali oskarżeni o niezgłoszenie policji zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci w ich zborach, o których dowiedzieli się. 9 marca 2021 roku organizacja pozarządowa HRWF z siedzibą w Brukseli, opublikowała raport, który stwierdził, że „niderlandzkojęzyczny członek zarządu Human Rights Without Frontiers (HRWF) skontaktował się z Reclaimed Voices w Holandii, aby sprawdzić wiarygodność informacji i uzyskać więcej szczegółów na temat trzech domniemanych przypadków wykorzystywania seksualnego w Belgii. W swojej odpowiedzi szef Reclaimed Voices w Holandii zaprzeczył takiej wiadomości upublicznionej w Belgii, twierdząc, że informacje zawarte w raporcie CIAOSN są nieprawdziwe.”.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Świadkowie Jehowy
Pedofilia
Przemoc wobec dzieci
Przemoc seksualna